L'empire latin de Constantinople est un État éphémère fondé sur le territoire de l'Empire byzantin en 1204.
 L'empire latin est un concept forgé par le philosophe Alexandre Kojève en 1945 et repris par le philosophe Giorgio Agamben en 2013.